Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique sont appelés sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix :
 le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix de Bembéréké au Bénin, reconnu sanctuaire diocésain par le diocèse de N’Dali ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix de  en Équateur, reconnu sanctuaire national par la Conférence épiscopale équatorienne.

Voir aussi